Cyclostremiscus liratus är en snäckart. Cyclostremiscus liratus ingår i släktet Cyclostremiscus och familjen Vitrinellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
liratus